Татья́на Серге́ева:
 Сергеева, Татьяна Григорьевна (1928—2010) — доярка, Герой Социалистического Труда (1966).
 Сергеева, Татьяна Павловна (род. 1951) — российский музыкант и композитор.
 Сергеева, Татьяна Яковлевна (более известна под фамилией Перешивко; род. 1939) — свинарка, бригадир животноводческой фермы, зоотехник-селекционер совхоза. Герой Социалистического Труда.